Jambewangi (Pakis)
 Jambewangi (Secang)
 Jambewangi (Selopuro)
 Jambewangi (Sempu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing